Albumy numer jeden w roku 2011 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2011 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2011 (Węgry)

Zobacz też